Квалификация мужской баскетбольный турнир на летних Олимпийских играх 2020 прошла с 2019 по 2021 год. На играх приняли участие 12 сборных, представляющие пять континентальных зон ФИБА.

Правила квалификации 
В общей сложности 12 сборных приняли участие в олимпийском турнире, каждый НОК представлен только одной командой. Сборная Японии автоматически получила приглашение для участие на Играх, как принимающая страна.

Согласно результатам показанным на чемпионате мира 2019 года, представители каждой зоны ФИБА получили минимум по одной квоте:

 ФИБА Азия: 1 команда
 ФИБА Америка: 2 команды
 ФИБА Африка: 1 команда
 ФИБА Европа: 2 команды
 ФИБА Океания: 1 команда

Оставшиеся 4 места были разыграны в рамках квалификационных турниров. В квалификационных турнирах приняли участие 16 лучших сборных не прошедших квалификацию на Олимпийские игры по итогам чемпионата мира 2019 года и 8 сборных с лучшим рейтингом (по 2 команды из Африки, Америки, Азии (и Океании) и Европы). Всего 24 сборные были распределены на 4 группы по 6 команд, победитель каждой группы принял участие в Олимпийских играх 2020 года. В квалификационном турнире от каждой зоны ФИБА принимали участие:

 ФИБА Азия и Океания: 3 команды
 ФИБА Америка: 7 команд
 ФИБА Африка: 3 команды
 ФИБА Европа: 11 команд.

Квалифицированные команды

Распределение команд

После чемпионата мира 2019

Участники квалификационного турнира 
В квалификационном турнире примут участие 16 лучших команд не прошедших квалификацию на Олимпийские игры по итогам чемпионата мира 2019 года и по две сборные от каждой зоны с лучшим рейтингом. 19 сентября 2019 года, ФИБА анонсировала, что такими сборными стали: Ангола и Сенегал (Африка), Мексика и Уругвай (Америка), Китай и Республика Корея (Азия/Океания), а также Словения и Хорватия (Европа).

Примечания 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2020